Foro peut désigner :
 Foro, ville d'Érythrée ;
 Foro, district d'Érythrée ;
 Foro Italico, grand centre sportif à Rome.

Voir aussi 
 Forro